

Patronyme
 Charles Bougard, (1865-1926), était un artiste peintre et graveur de l'école belge.
 Patrice Bougard, (1955- ), est un navigateur et un skipper français.

Homonymie
Homonymie de patronyme